London Sevens 2002 – druga edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju London Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 24–25 maja 2002 roku na Twickenham Stadium w Londynie będąc dziesiątym turniejem sezonu 2001/2002.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Twickenham Stadium zawody były dziesiątym turniejem sezonu 2001/2002 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Losowanie grup odbyło się na początku maja 2002 roku.

W pierwszym dniu zawodów obyło się bez niespodzianek. Mimo zapewnionego triumfu w całym cyklu w obecności 25000 widzów Nowozelandczycy nie dali szans rywalom wygrywając trzeci turniej z rzędu i broniąc tytułu sprzed roku.

Najwięcej przyłożeń w turnieju, osiem, zdobył przedstawiciel zwycięzców, Joe Rokocoko.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

IRB Sevens World Series (2001/2002)
London Sevens